Yucatán har flere betydninger:

 Yucatán-halvøen – stor halvø beliggende i landene Mexico, Belize og Guatemala
 Yucatán (delstat) – delstat i Mexico